Заключье — название населённых пунктов в России:

 Заключье — второе (ошибочное) название деревни Закрючье (см.) в Пожеревицкой волости (в части бывшей  Дубровской волости) Дедовичского района Псковской области.
 Заключье — деревня в Бологовском районе Тверской области.